Larry Young (scientifique), neurobiologiste. 
 Larry Young (1933), athlète américain et double médaillé olympique.
 Larry Young (1940 - 1978), musicien et organiste de jazz.